Rue de l'Espérance à Lyon.
 Rue de l'Espérance à Paris.